

Onomastica
 Bernardino – variante del nome proprio di persona Bernardo

Persone
 Hereiti Bernardino – velocista franco-polinesiana
 Pietro Bernardino – orafo ed eretico italiano
 Sérgio Bernardino, noto come Serginho Chulapa – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Wanderley Gomes Bernardino – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate
 San Bernardino